Алі IV ібн Халіль (? — 1815) — 23-й дей Алжиру в 1809—1815 роках.
 Алі IV (? — 1846) — останній маї (володар) і султан Борну в 1846 році.